Erik Waller kan syfta på flera personer, bland andra:

 Erik Waller (1732-1811), biskop
 Erik Waller (1875–1955), medicinhistoriker
 Erik Waller (seglare), seglare